En imagerie, « flou » est l'antonyme de « net ». Dans d'autres domaines, c'est l'antonyme de « précis ».

Image 
 Flou artistique
 Flou gaussien
 Flou cinétique
 Flou de bougé
 Floutage des visages : sur certaines photos ou films de reportage, de même que sur des applications comme Google Street View, des visages sont volontairement « floutés » pour préserver l'anonymat.

Musique 
 Flou, chanson d'Angèle sortie en single en 2019, extraite de l'album Brol.

Autres 
 En mode (habillement), le « flou » désigne aussi des vêtements qui ne sont pas ajustés au corps, qui « tombent ». Ces vêtements dits « souples » ou « vaporeux », confectionnés dans des tissus légers, s'opposent aux vêtements « moulés ». Les ateliers de confection vestimentaire font ainsi la différence entre deux catégories : la coupe « floue » qui concerne les pièces telles que les robes et jupes ; et la coupe « tailleur » qui concerne des pièces plus complexes telles que les vestes, jupes droites et pantalons.

Notes et références